Hangoudere is een begrip dat verwijst naar ouderen die bijeenkomen in een winkelcentrum of horeca-gelegenheid, weinig consumeren, en de sfeer naar het oordeel van winkeliers of uitbaters negatief beïnvloeden omdat zij vaak onderling commentaar geven over bijvoorbeeld de kleding van het winkelend publiek. Als zodanig worden ze gezien als probleemgroep.

In het winkelcentrum Paddepoel in Groningen en in Oude Pekela werd in 2005 door de winkeliers zelfs een samenscholingsverbod voor ouderen afgekondigd. In Oude Pekela is sindsdien een hangplek voor ouderen ingericht. Net als bij hangjongeren is het verplaatsen van hangouderen echter vaak nog niet zo eenvoudig.

Vroeger werden samenkomende ouderen in het geheel niet als een probleem gezien. Men kende de zogenaamde 'leugenbankjes' waarop dagelijks, vooral mannelijke, ouderen gezeten waren die -onder het genot van een pruimpje tabak- de laatste nieuwtjes uitwisselden. In Ermelo werden in 2008 dergelijke bankjes speciaal geplaatst om ouderen een vervangende ontmoetingsplek te bieden na de sluiting van een lokale snackbar.

Persoon naar eigenschap
Ouderdom